Boyne River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Boyne River (Burnett River), Bebenfluss des Burnett River in Queensland, Australien.
 Boyne River (Clyde River), Nebenfluss des Clyde Rivers in New South Wales, Australien.
 Boyne River (Korallenmeer), Fluss zum Korallenmeer in Queensland, Australien.

in Kanada:
 Boyne River (Beaver River), in Ontario
 Boyne River (Lake of Bays), in Ontario
 Boyne River (Morris River), in Manitoba
 Boyne River (Nottawasaga River), in Ontario
 Boyne River (Otter Lake), in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Boyne River (Lake Charlevoix), in Michigan

Siehe auch:
 Boyne, Fluss in Irland
 Boyne (Hérault), Fluss in Frankreich